O Penafiel ganhou a zona norte, o Águeda ganhou a zona centro e o Farense ganhou a zona sul.

II Divisão Norte

II Divisão Centro

II Divisão Sul 

Futebol de 1982 em Portugal
Futebol de 1983 em Portugal